Плетниха — название населённых пунктов:

Россия 
 Плетниха — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Плетниха — деревня в Новгородском районе Новгородской области (ныне передана в подчинение г. Великий Новгород).